Toto je seznam hráčů Česka a jejich statistiky v sezóně 2006/2007 NHL.

	
 F = Útočník
 D = Obránce
 G = Brankář

Seznamy hráčů NHL